Anina puede referirse a:
 Anina, ciudad rumana del distrito de Caraș-Severin.
 Anina, largometraje animado uruguayo de 2013.